John Kristian Dahl (ur. 27 marca 1981 w Kirkenes) – norweski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej John Kristian Dahl pojawił się w styczniu 2001 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Szklarskiej Porębie, zdobywając srebrny medal w sprincie techniką dowolną i brązowy medal w sztafecie. Na tych samych mistrzostwach był piąty w biegu na 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 7 marca 2001 roku w Oslo, gdzie zajął 35. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył nieco ponad rok później - 13 marca 2002 roku w stolicy Norwegii był dziewiąty w tej samej konkurencji. Na podium zawodów PŚ pierwszy raz stanął 16 grudnia 2003 roku w Val di Fiemme, zajmując drugie miejsce w sprincie klasykiem. Wyprzedził go tylko jego rodak Jens Arne Svartedal, a trzeci był Estończyk Andrus Veerpalu. W kolejnych sezonach jeszcze kilkakrotnie plasował się w pierwszej trójce, w tym 13 grudnia 2009 roku w Davos odniósł swoje jedyne zwycięstwo, wygrywając sprint stylem dowolnym. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2008/2009, kiedy zajął szesnaste miejsce w klasyfikacji generalnej. Ponadto w klasyfikacji sprinterskiej sezonu 2007/2008 był trzeci, przegrywając tylko z innym Norwegiem, Olą Vigenem Hattestadem oraz Szwedem Emilem Jönssonem.

W 2009 roku brał udział w mistrzostwach świata w Libercu, gdzie zajął 15. miejsce w sprincie techniką dowolną. Nigdy nie startował na igrzyskach olimpijskich.

Mieszka w Lillehammer.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 87.
 sezon 2002/2003: 58.
 sezon 2003/2004: 26.
 sezon 2004/2005: 51.
 sezon 2005/2006: 59.
 sezon 2006/2007: 45.
 sezon 2007/2008: 19.
 sezon 2008/2009: 16.
 sezon 2009/2010: 22.
 sezon 2010/2011: 38.
 sezon 2011/2012: 60.
 sezon 2012/2013: 62.
 sezon 2013/2014: 169.

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca w poszczególnych zawodach

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 33.
 sezon 2013/2014:

Miejsca na podium

Visma Ski Classics

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2013: 29.
 sezon 2014: 2.
 sezon 2014/2015: 6.
 sezon 2015/2016: 3.
 sezon 2016/2017: 13.
 sezon 2017/2018: 71.
 sezon 2018/2019: 26.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1981